L'équipe du Liberia de basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs libériens. Elle est placée sous l'égide de la Fédération du Liberia de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Afrique des Nations

Joueurs célèbres

Notes et références

Liens externes 

Liberia
basket-ball